Kozji Vrh steht für folgende geographischen Objekte:
 Kozji Vrh (Kroatien), Ort in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Kozji Vrh (Podvelka), Ort in Podvelka, Slowenien
 Kozji Vrh nad Dravogradom, Ort in Dravograd, Region Koroška, Slowenien
 Kozji Vrh (Koralpe), 1383 m, Gipfel in der Koralpe an der österreichisch-slowenischen Grenze

Siehe auch:
 Crni Vrh
 VRH